Sept-Avril ou VII-Avril ou 7-Avril, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

7 avril,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Édifice 

Lycée , à Menzel Temime, délégation de Menzel Temime, gouvernorat de Nabeul, Tunisie.

Odonyme 

Les noms de voies ou places peuvent contenir cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En Tunisie, le  : Retour d'Habib Bourguiba à Tunis après son incarcération en France puis son séjour en Italie.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page 

{| border="0" width="90%" style="border:1px solid #999; background-color:#FFFFFF" class="wikitable"
|-bgcolor="#CCCCCC"
! width="19%" | 
! width="19%" | 
! width="19%" | 
! width="19%" | 
! width="24%" | 
|-
! Sept Avril
! Sept Avril
! Sept-Avril
! Sept Avril
! Sept Avril
|-
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
|-
! VII Avril
! VII Avril
! VII-Avril
! VII Avril
! VII Avril
|-
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés’'
|-
! 
! 
! 7-Avril
! 
! 
|-
| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés| valign="top" |
Avenue (du)
 Menzel Temime (TN-21)
|-

|}

 Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, comme :

 En espagnol, « 7 de Abril » ou « Siete de Abril »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 7 de Abril, à Actopan, dans l'État d'Hidalgo.

 Références et localisations 

 Références 

 Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique)'', Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
07